Жонсник () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6616 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Белино
 Домброва
 Голысток
 Гронды-Полевне
 Гродзично
 Яново
 Юзефово
 Коморово
 Нова-Весь
 Нове-Велёнтки
 Новы-Любель
 Нуры
 Охудно
 Осины
 Острувек
 Плевица
 Пожондзе
 Рогузьно
 Жонсник
 Стары-Любель
 Велёнтки
 Велёнтки-Фольварк
 Винцентово
 Воля-Полевна
 Вулька-Фольварк
 Вулька-Любельска
 Вулька-Пшекоры
 Вулька-Войцехувек

Соседние гмины 
 Гмина Браньщик
 Гмина Длугосёдло
 Гмина Обрыте
 Гмина Жевне
 Гмина Сомянка
 Гмина Вышкув
 Гмина Заторы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства